Mestre dos Mares, série de livros de Patrick O'Brian
 Mestre dos Mares, livro
 Mestre dos Mares, filme

Desambiguação